Andrássy steht für:

 Andrássy (Adelsgeschlecht), ungarische Adelsfamilie
 Andrássy út, Straße in Budapest
 Andrássy Universität Budapest

Andrássy ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Andrássy (1890–1968), ungarische Chronistin des Ungarischen Volksaufstandes
 David von Andrássy (1762–1813), ungarischer Militär
 Dionysius Andrássy (Dionýz Andrássy; 1835–1913), ungarischer Kunstsammler und Mäzen
 Emanuel Andrássy (1821–1891), ungarischer Industrieller und Zeichner
 Etelka Andrássy (1798–1876), ungarische Adelige, siehe Etelka Szapáry
 Franziska Andrássy (1831–1902), ungarische Mäzenin, siehe Franziska Hablawetz
 Géza Andrássy (1856–1938), Magnat und Politiker
 Ilona Andrássy (1886–1967), ungarische Adelige, Krankenschwester im Ersten Weltkrieg
 István I. Andrássy (um 1660–um 1720), Kuruzengeneral
 Johann von Andrássy (1750–1817), ungarischer Militär
 
 Karl Andrassy de Szent Király (1723–1782), ungarischer Militär
 Klára Andrássy (1898–1941), ungarische Adelige und Journalistin
 Stella Andrássy (1902–1998), schwedische Schriftstellerin
 Tivadar Andrássy (1857–1905), ungarischer Politiker und Kunstmaler

Siehe auch:
 Andrássy-Note